Tannay pode se referir a:
 Tannay (Ardenas), comuna francesa
 Tannay (Nièvre), comuna francesa
 Tannay (Vaud), comuna suíça

Desambiguações de topônimos